Александр Егорович Панков (1953—1993) — старший сержант милиции, участник разгона Верховного Совета России, Герой Российской Федерации (1993).

Биография 
Александр Панков родился 20 ноября 1953 года в деревне Дубна Белёвского района Тульской области. В 1976 году окончил школу рабочей молодёжи в посёлке Серебряные пруды Московской области. В 1971—1973 годах проходил службу в Советской Армии. Работал шофёром в совхозе, на заводе, в институте. С января 1978 года — в органах МВД СССР. Неоднократно принимал участие в задержании преступников. К октябрю 1993 года старший сержант милиции Александр Панков был водителем отдела внутренних дел «Зюзино».

4 октября 1993 года, находясь в отпуске, Панков пришёл в своё отделение по неустановленным мотивам. Узнав о событиях в центре Москвы, он настоял на включении себя в состав группы сотрудников отдела, направлявшейся к Белому Дому. Панков с закреплённой за ним машиной должен был находиться на безопасном расстоянии, отвозить раненых в больницу, а задержанных — на сборный пункт, а также в случае необходимости подвозить боеприпасы. Тем не менее, Панков настоял на том, чтобы занять место вместе со своими коллегами, попросив назначить на место водителя молодого сотрудника милиции. Погиб от выстрела снайпера с гостиницы «Украина». Похоронен на кладбище села Подхожее Серебряно-Прудского района Московской области.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1993 года старший сержант милиции Александр Панков посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Память 

 В Москве, в Парке Декабрьского восстания установлен мемориальный постамент А. Е. Панкову.
 На Подхоженской средней школе открыта мемориальная доска.
 Имя А. Е. Панкова увековечено на мемориальной доске в здании ГУВД Москвы (Петровка, 38).
 В память об А.Е. Панкове в Серебряно-Прудском районе Московской области ежегодно проводятся турниры по волейболу.

Примечания

Литература 
 Герои России МВД РФ. — М., 2002.

Ссылки 
 Биография А. Е. Панкова на сайте ГУ МВД России по г. Москве
 Биография А. Е. Панкова на сайте Организации ветеранов Серебряно-Прудского района

Погибшие при разгоне Верховного Совета России
Похороненные в Московской области
Милиционеры СССР
Старшие сержанты милиции (Россия)